

Letteratura
 Il meraviglioso mago di Oz  – romanzo per ragazzi di L. Frank Baum
 Il mago di Oz – monografia di Salman Rushdie sul romanzo

Personaggi
 Mago di Oz – uno dei protagonisti della fiaba Il meraviglioso mago di Oz scritta da L. Frank Baum e della serie di libri sempre dello stesso autore

Cinema
 Il mago di Oz (The Wonderful Wizard of Oz) – film diretto da Otis Turner (1910)
 Il mago di Oz (His Majesty, the Scarecrow of Oz) – film diretto da J. Farrell MacDonald (1914)
 Il mago di Oz (Wizard of Oz) – film diretto da Larry Semon (1925)
 Il mago di Oz (The Wizard of Oz) – film diretto da Victor Fleming (1939)

Teatro
The Wizard of Oz (musical 1902) – musical americano del 1902

Animazione
 Il mago di Oz  (オズの魔法使い, Ozu no mahōtsukai) – film anime giapponese del 1982 diretto da Fumihiko Takayami
 Il mago di Oz (オズの魔法使い, Ozu no mahōtsukai) – serie anime giapponese del 1986 di 52 episodi
 Il mago di Oz (The Wizard of Oz) – serie animata statunitense del 1990 di 13 episodi
 Il mago di Oz (Wizard of Oz) – cortometraggio direct-to-video del 1991

Musica
 Mägo de Oz  – gruppo musicale folk metal spagnolo

Pagine correlate
The Wizard of Oz
The Wonderful Wizard of Oz